NHK steht als Abkürzung für:

 Naval Air Station Patuxent River, Marinefliegerstützpunkt in den Vereinigten Staaten
 Nippon Hōsō Kyōkai (日本放送協会), japanische Rundfunkgesellschaft
 Nordhalbkugel, die nördliche Hemisphäre der Erde
 Normalherstellungskosten, zur Ermittlung des Sachwertes eines Gebäudes
 Notruf Hafenkante, eine ZDF-Serie

Siehe auch:
 ENHK
 NHK Trophy, ein Wettbewerb der ISU-Grand-Prix-Serie im Eiskunstlauf
 Welcome to the N.H.K.

Abkürzung